Byholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Byholm (Vårdö, Åland), 
 Byholm, Houtskär,

Se även
Byholmen
Byholma

Robotskapade Finlandförgreningar